Black Diamond peut faire référence à :

Toponyme

Black Diamond, bourg de l'Alberta.

Black Diamond, census-designated place située en Floride ;
 Black Diamond, ville de l’État de Washington ;
 Black Diamond, ancien nom de la ville de Pittsburg en Californie.

Musique 

 Black Diamond, album du groupe portugais Buraka Som Sistema
 Black Diamond, chanson de l'album Kiss du groupe Kiss.
Black Diamond est le nom du futur album de la chanteuse américaine Janet Jackson qui sortira courant 2020

Autre 
 Black Diamond Equipment, entreprise de matériel d'escalade, de montagne et de ski et d'équipements de survie.
 Black Diamond, nom porté par un éléphant.

Voir aussi